Comic Sans (font)
Comic Sans (2018.)